Curtius ist ein Einschlagkrater im äußersten Süden der Mondvorderseite, nordöstlich des Kraters Moretus und östlich von Cysatus.
Der Kraterrand ist sehr stark erodiert, das Innere von kleineren Einschlägen zerfurcht.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Albert Curtz offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Curtius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)